Појам Коњари везан је за више топонима на подручју Македоније:

 Коњари (Дебар), као насељено место у општини Дебар, Северна Македонија;
 Коњари (Лерин), Грчка

или:

 Големи Коњари, као насељено место у општини Прилеп, Северна Македонија;
 Горњи Коњари, као насељено место у општини Петровец, Северна Македонија;
 Доњи Коњари, као насељено место у општини Петровец, Северна Македонија;
 Мали Коњари, као насељено место у општини Прилеп, Северна Македонија;
 Средњи Коњари, као насељено место у општини Петровец, Северна Македонија.

Види још 
 Коњарник (вишезначна одредница)